Camphin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Camphin-en-Pévèle, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Camphin-en-Carembault, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,